Шатийон:

 Шатийон — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Шатийон — коммуна во Франции, департамент Вьенна.
 Шатийон — коммуна во Франции, департамент О-де-Сен.
 Шатийон — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Шатийон — коммуна во Франции, департамент Юра.
 Шатийон — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста

См. также 
 Шатийон-ан-Мишай
 Шатийон-Колиньи
 Шатийон-ла-Палю — коммуна во Франции, в департаменте Эн
 Шатийон-ле-Сон
 Шатийон-сюр-Сен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор
 Шатийон-сюр-Сен — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор
 Шатийон-сюр-Уаз
 Шатийон-сюр-Шаларон — город и коммуна во французском департаменте Эн, округ Бурк-ан-Брес, административный центр кантона Шатийон-сюр-Шаларон
 Шатийон-сюр-Шаларон — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн
 Шатийон-сюр-Эндр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору
 Шатийон-сюр-Эндр — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр
 Шатильон